Placentia steht für:

 Piacenza, Stadt in Italien
 Placentia (Kalifornien), Stadt in den USA
 Placentia (Neufundland und Labrador), Stadt in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador

Siehe auch:
 Palace of Placentia